Vitolo – calciatore spagnolo nato nel 1989 il cui vero nome è Víctor Machín Pérez
Ernesto Vitolo (1955) – musicista italiano
Giancarlo Vitolo (1939) – ex arbitro di pallacanestro italiano
Víctor Bermúdez detto Vitolo (1983) – calciatore spagnolo
Victor Cavallo, pseudonimo di Vittorio Vitolo (1947-2000) – attore, poeta e scrittore italiano